Констинти́нос (Ко́стас) Хормови́тис-Лагуми́дзис (; 1781, Хормово, Северный Эпир — ?) — известный греческий сапёр, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов, спас Афинский Акрополь от полного разрушения.

Происхождение 
Константинос, при рождении Даларопулос, родился в 1781 году в селе Хормово, недалеко от города Тепелена (Северный Эпир), ныне южная Албания. В историографии известен под фамилией Хормовитис по имени села и Лагумидзис по его военной профессии и как признание его успехов в сапёрной войне ( — лагуми означает сапа).

Третья осада Месолонгиона 
В конце августа 1825 года Хормовитис вошёл в осаждённый Месолонгион, где уже успешно действовали в сапёрной войне инженер Михаил Коккинис и сапёр П. Сотиропулос. К 4 сентября Хормовитис прорыл большую перекидную сапу под насыпь, сооружаемую турками, которую осаждённые именовали «Холмом соединения». После чего, параллельно большой, он прорыл сапу поменьше. 9 сентября пороховая бомба маленькой сапы была взорвана и турки побежали к насыпи, в ожидании греческой атаки. Когда турки заняли позиции вокруг и на насыпи, Хормовитис произвёл взрыв пороховой бомбы большой сапы. Последовала греческая атака. От взрыва и атаки турки потеряли около 400 человек и насыпь, стоившая туркам больших трудов и времени, была разрушена.

После этого и учитывая и другие неудачи Кютахья  был вынужден отвести свои войска от стен города, в ожидании подхода египетских сил Ибрагима. После подхода египетских сил кольцо осады вновь сжалось и когда голод почти одолел осаждённых, 10 апреля 1826 года греки совершили прорыв. Хормовитис был в числе немногих выживших в этом прорыве.

Афины 
После падения Месолонгиона, Ибрагим со своими египтянами вернулся на Пелопоннес, а Кютахья с турками и албанцами направился к Афинам. Хормовитис вошёл в осаждённые Афины 15 июля 1826 года, а 3 августа турки вошли в город и осаждённые укрылись на скале Афинского Акрополя. Кютахья начал обстрел Акрополя пушками, ядра которых наносили ущерб древностям, но почти никакого осаждённым. Тогда Кютахья решил взорвать Акрополь серией последовательных сап, но в своём письме, которое перехватили повстанцы, жаловался, что «сапёры, присланные из Константинополя, в жизни своей не видели подкопов» и что он «послал гонца в Скопье за специалистами». Своими контрподкопами Хормовитис опередил и пресек действия турецких сапёров, спасая тем самым осаждённых и сам Акрополь. Один из командиров осаждённых, Иоаннис Макрияннис так писал о Хормовитисе: «Знаменитый Костас Лагумидзис, мужественный и честный патриот, своим искусством и ружьём как лев сражался за Отечество. В Месолонгионе и везде он творил чудеса. Отечество, ты многим обязано этому бойцу. Кютахья предлагал ему сокровища, но он всё презрел ради тебя».

7 октября во время подрыва контр-сапы в районе театра Ирода Аттического, у подножия Акрополя, Хормовитис чуть было не попал живым в руки турок. Спасая его, Макрияннис был трижды ранен в течение нескольких часов и, когда Хормовитис обратился к военачальнику «уходи на скалу, я прикрою», то ответом Макриянниса было: «Уходишь ты, если погибну я, то Акрополь не потерян, если погибнешь ты, то всё потеряно». 24 октября осаждённые, внезапной атакой, разрушили турецкие сапы, убив или взяв в плен находившихся при них турок. 10 ноября сапёры Кютахьи заложили в свой самый большой подкоп около 3800 кг пороха, но Хормовитису удалось нейтрализовать подкоп и спасти тем самым Акрополь.

После освобождения 
Данных о последних годах жизни Хормовитиса нет. Известный греческий историк и исследователь Афин XIX века Д. Камбуроглу (1852—1942) с удивлением и восхищением отмечает, что этот скромный боец появился на исторической арене из ниоткуда и ушёл из поля зрения историков в никуда, поскольку одно из последних упоминаний о некоем Костасе Лагумидзисе, пленившем дочку афинского муфтия турка Хамзы и взявшего её в жёны после принятия православия, упоминается в документах перевода собственности на жену и детей в 1836 году, в городе Навпакт (Лепанто).
Однако историк Д. Фотиадис описывает его участие в конституционной революции 3 сентября 1843 года, рядом со своим старым соратником Макриянисом.

Память 
Решением афинского дима (муниципалитета) Неос Космос имя сапёра Лагумиздиса носит один из центральных проспектов дима.

Ссылки

Источники 
 Athens Alive, Or, The Practical Tourist’s Companion to the Fall of Man. Kevin Andrews. Hermes, 1979.
 Makrigiannis' memoirs (in Greek).

Сапёры
Участники Греческой революции